Arc the Lad: Twilight of the Spirits (アークザラッド 精霊の黄昏, Arc the Lad: Seirei no Tasogare) est un jeu vidéo de type tactical RPG développé par Cattle Call et édité par Sony Computer Entertainment, sorti en 2003 sur PlayStation 2.

Système de jeu

Accueil 
GameSpot : 8/10

Notes et références 

Jeu vidéo sorti en 2003
Jeu PlayStation 2
Jeu PlayStation 4
Jeu PlayStation Network
Tactical RPG
Jeu vidéo développé au Japon
Arc the Lad